Júlio Mesquita kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Júlio Mesquita (ort), São Paulo, 
 Júlio Mesquita (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar